Vair bezeichnet
 Vair, Fluss in Frankreich, Nebenflusses der Maas
 Petit Vair, Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Vair
 Vair-sur-Loire, französischen Gemeinde im Département Loire-Atlantique

Vair ist der Familienname folgender Personen:
 Guillaume du Vair (1556–1621), französischer Essayist und Staatsmann

Siehe auch:
 Vaire